Sounds of Innocence é o quarto álbum de estúdio, da carreira solo  do guitarrista Kiko Loureiro, lançado em Julho de 2012.

Faixas

Créditos 
Musicais
Kiko Loureiro (guitarra)
Felipe Andreoli (baixo)
Virgil Donati (bateria)

Técnicos
Produção: Kiko Loureiro
Mixagem: Dennis Ward
Masterização: Jürgen Lusky
Fotografia: Minna Annola
Designer: Gustavo Sazes

Álbuns de 2012
Álbuns de Kiko Loureiro